L'édition 2021 du tournoi de tennis de Marseille se déroule du 8 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Jan-Lennard Struff, du Britannique Kyle Edmund, du Croate Marin Čilić, de l'Espagnol Fernando Verdasco, du Français Gilles Simon, de l'Italien Matteo Berrettini, du Slovène Aljaž Bedene et du Tchèque Jiří Veselý. Ils sont respectivement remplacés par Emil Ruusuvuori, Egor Gerasimov, Cameron Norrie, Pierre-Hugues Herbert, Lucas Pouille, Mikhail Kukushkin, Mackenzie McDonald et Grégoire Barrère.

Pendant le tournoi 
Absent des courts depuis janvier 2020 en raison d'une blessure ayant nécessité une longue période de convalescence, et après 476 jours sans victoire, Jo-Wilfried Tsonga remporte son premier match sur le circuit ATP en battant Feliciano López. Idem pour Lucas Pouille, blessé depuis octobre 2019, qui remporte sa première victoire sur le circuit principal depuis 518 jours en s'imposant face à Alex Molčan.

Issu des qualifications, le Français Arthur Rinderknech se qualifie pour la première fois de sa carrière en 1/4 de finale d'un tournoi ATP.

Lauréats 
Le Russe Daniil Medvedev remporte le tournoi en battant en finale Pierre-Hugues Herbert. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple. À l'issue du tournoi, il devient par ailleurs numéro 2 mondial, faisant de lui le  joueur hors big four (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray) à atteindre cette place depuis Lleyton Hewitt en juillet 2005.

En double, Lloyd Glasspool et Harri Heliövaara décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Sander Arends et David Pel. Il s'agit de leur  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Marseille
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2021
Marseille
Tennis en France en 2021
Tennis en mars 2021
Sport en France en mars 2021